Tilak kan avse:
Lokmanya Tilak (1856–1920), indisk politiker
Tilak (naturreservat) - naturreservat i Jokkmokks kommun